Forest Glen (Chicago)
 Forest Glen (Maryland)